Vincenz von Abele je ime več oseb:
 Vincenz von Abele (1813-1889)
 Vincenz von Abele (1854-1917)